Chris Conner (né le  à Westland dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
Originaire du Michigan, il s'aligne quatre saisons avec les Huskies de Michigan Tech avant de rejoindre les Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey au terme de la saison 2005-2006. Lors de ces parties, il impressionne la direction des Stars de Dallas qui lui font signer un contrat lors de l'été 2006

Il commence la saison suivante en Iowa, mais est rappelé à quelques reprises avec le grand club. En juillet 2009, il signe au sein de l'organisation des Penguins de Pittsburgh et est affecté à l'équipe de la LAH, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Le , il signe à titre d'agent libre avec les Capitals de Washington.

Le  juillet 2015, il signe un contrat de 2 saisons pour 1,15 million de dollars par année avec les Flyers de Philadelphie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Freeze de Chicago || NAHL || 56 || 17 || 28 || 45 || 18 || 3 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2001-2002 || Freeze de Chicago || NAHL || 30 || 18 || 15 || 33 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002 || Ambassadors de Compuware || NAHL || 19 || 4 || 9 || 13 || 23 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 38 || 13 || 24 || 37 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 38 || 25 || 14 || 39 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 37 || 14 || 10 || 24 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 38 || 17 || 12 || 29 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Stars de l'Iowa || LAH || 15 || 2 || 3 || 5 || 0 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2006-2007 || Stars de l'Iowa || LAH || 48 || 19 || 18 || 37 || 24 || 12 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
|2006-2007 || Stars de Dallas || LNH || 11 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH || 55 || 13 || 26 || 39 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Stars de Dallas || LNH || 22 || 3 || 2 || 5 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH || 30 || 16 || 12 || 28 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Stars de Dallas || LNH || 38 || 3 || 10 || 13 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 59 || 19 || 37 || 56 || 21 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 8 || 2 || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 11 || 3 || 6 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||60 ||7 ||9 ||16 ||10 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 57|| 16|| 37|| 53|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Red Wings de Détroit ||LNH || 8|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland ||LAH || 60|| 13|| 27|| 40|| 28|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 12|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||15 ||6 ||5 ||11 ||8 || - || - || - || - ||-
|-
|2013-2014 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||19 ||4 ||1 ||5 ||2 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Bears de Hershey ||LAH ||61 ||19 ||33 ||52 ||10 || 10||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2014-2015 || Capitals de Washington ||LNH ||2 || 0||0 ||0 ||4 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 58 || 16 || 39 || 55 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 70 || 22 || 34 || 56 || 10 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||65 ||17 ||20 ||37||22 ||13 ||5 ||4 ||9 ||0 
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||72 ||16 ||35 ||51 ||16 ||-|| -|| -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH ||53 ||12 ||18 ||30 ||6 ||-|| -|| -|| -||- 

| 180 || 22 || 28 || 50 || 38 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0

Transactions en carrière 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Stars de Dallas.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Penguins de Pittsburgh.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Capitals de Washington.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Flyers de Philadelphie.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1983
Naissance dans le comté de Wayne (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Devils de Binghamton